Niemcy:
 Brodenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Brodenbach – rzeka, dopływ Mozeli